Слов'янська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Слов'янська волость — Павлоградського повіту Катеринославської губернії;
 Слов'янська волость — Ізюмського повіту Харківської губернії.